Давід Антон Гіхарро (23 червня 1995, Мадрид) – іспанський шахіст.
 Касас-де-Гіхарро (ісп. Casas de Guijarro) — муніципалітет в Іспанії.